Клеменц — фамилия:
 Клеменц, Герман (1846—1908) — эстонский шахматист.
 Клеменц, Дмитрий Александрович (1847—1914) — русский этнограф, революционер-народник.
 Клеменц, Лев Христофорович — Георгиевский кавалер; генерал-майор; № 9645; 26 ноября 1855.
 Клеменц, Петер (род. 1956) — словенский хоккеист.
 Клеменц, Христофор Фёдорович — Георгиевский кавалер; полковник; № 3562; 16 декабря 1821.